Longjumeau bezeichnet folgende geographischen Gebiete und Orte:
 Longjumeau, französische Gemeinde im Département Essonne in der Region Île-de-France
 Kanton Longjumeau, französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Palaiseau, im Département Essonne der Region Île-de-France

Longjumeau ist der Familienname folgender Personen:
 André de Longjumeau († nach 1253), französischer Dominikaner und Reisender in die Mongolei
 Gaillard de Longjumeau, französisches Adelsgeschlecht